Тескако има више значења:

 Тескако, Саградо Коразон де Хесус (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тескако (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику